Плужне — село, Шепетівський район, Хмельницька область, Україна
 Плужне — село, Краснослободський район, Мордовія, Росія
 Плужнє — селище в общині Церкно, Регіон Горішка, Словенія.

Див. також 
 Плуг
 Плужине
 Плужна
 Плужник
 Плужники
 Плужниця